O Campeonato Gaúcho de Voleibol Masculino é a principal divisão do voleibol masculino no estado do Rio Grande do Sul.
O torneio é organizado anualmente pela Federação Gaúcha de Voleibol (FGV), fundada em 1954. O campeonato, porém, é disputado desde 1945 em quase todas as suas modalidades e por um número variável de equipes, não havendo dessa forma promoção ou rebaixamento.

Durante alguns períodos da história existiu a Divisão Especial do Campeonato Gaúcho, que era considerada a Primeira Divisão do Voleibol no Estado. Nessa divisão só participavam as equipes gaúchas que disputavam a Superliga.

Edição atual 

O Campeonato Gaúcho de Voleibol Masculino de 2016 conta com a participação de três equipes profissionais do Estado. A fórmula de disputa segue sendo no sistema "todos contra todos" em turno e returno. As duas melhores equipes decidem o campeonato em duas partidas com golden set, sendo a partida final na casa da equipe melhor colocada na primeira fase.

<center>
{| class="wikitable"
|-bgcolor=#AAAAFF
!width="240px" <center>|Equipe
!width="200px" <center>|Cidade
!width="160px" <center>|Última participação
!width="160px" |Temporada 2015
|-align=center
|| Bento Vôlei/Isabela ||  Bento Gonçalves || 2015 || 2º
|-align=center
|| Lebes/Gedore/Canoas ||  Canoas || 2015 || Campeão
|-align=center
|| Voleisul/Paquetá Esportes ||  Novo Hamburgo || 2015 || 3º
|}

Resultados 
Abaixo encontra-se a lista de Campeões Gaúchos de todas as categorias, segundo a Federação Gaúcha de Voleibol:

''Obs.: Nos anos em que não houve disputa da Divisão Especial, a categoria Adulto é considerada a divisão principal do voleibol gaúcho.

Ver também 
 Confederação Brasileira de Voleibol
 Superliga Brasileira de Voleibol Masculino
 Superliga Brasileira de Voleibol Masculino - Série B

Ligações externas 
 Campeões - Site da Confederação Brasileira de Voleibol